Elêusis pode ser:
 Elêusis - uma cidade da Grécia,
 Elêusis (jogo de cartas) - um jogo de cartas.

Desambiguação